Энри́ке Вила́р Фигере́до (, 16 августа 1925 года, Мансанилья, Орьенте — 30 января 1945 года, Фюрстенау) — кубинский интернационалист, воспитанник советского детского дома, курсант и командир РККА ВС Союза ССР.

Куба и СССР 
Энрике Вилар родился в городе Мансанилья в провинции Орьенте 16 августа 1925 года. Отец Энрике — Сесар Вилар работал каменщиком, грузчиком в порту. Он был одним из руководителей коммунистического подполья, боровшегося против режима Мачадо. В 1932 году Сесар Вилар арестован и посажен в тюрьму. Его жена Каридад Фигередо остается с четырьмя детьми без каких-либо средств к существованию.

Чтобы спасти детей Вилара, Международная организации помощи борцам революции организует их нелегальную отправку в Советский Союз под чужими именами. Первым, 22 августа 1932 года, в Союз отплыл на пароходе семилетний Энрике, где и провел два года в Московском детском доме имени Клары Цеткин. Там он научился говорить по-русски. Затем он стал воспитанником Ивановского интернационального детского дома имени Е. Д. Стасовой. Здесь жили более 160 детей зарубежных революционеров, говорившие на 27 языках.

В армии и на фронте 
С нападением фашистской Германии и её сателлитов и союзников на Советский Союз 22 июня 1941 года, пятьдесят человек из воспитанников детского дома ушли на фронт, 17 из них, в том числе Энрике Вилар, погибли.

Вступить в Красную Армию Энрике Вилару удалось не сразу, а лишь по содействию Долорес Ибаррури в 1942 году, когда 16-летний Энрике написал ей письмо. В апреле 1942 года Вилар был направлен на учёбу в школу снайперов в Раменском районе, а летом 1943 года — в Московское высшее общевойсковое командное училище имени Верховного Совета РСФСР. Учился он с отличием, осенью 1943 года получил звание младшего лейтенанта, и в марте 1944 года командование отправило его готовить курсантов в снайперскую школу в Дмитрове. Там он вместе с младшим лейтенантом В. Елисеевым жил на квартире у С. П. Щербаковой в доме № 62 на Пушкинской улице.

Однако Вилар и Елисеев подали рапорта о переводе на фронт. В январе 1945 года младший лейтенант Энрике Вилар был распределен в 137-ю Горьковскую стрелковую дивизию (в составе 2-го Белорусского фронта) и назначен командиром взвода 409-го стрелкового полка. За две недели боев военная часть продвигается на двести километров вглубь Восточной Пруссии.

Гибель 
30 января 1945 года в ночном бою за немецкое местечко Фюрстенау младший лейтенант Энрике Вилар погиб, из его взвода осталось лишь пятеро бойцов. Комсорг 409-го полка Семен Тарасов запомнил его последние минуты: «В этом бою младший лейтенант Энрике Вилар лично поднял взвод в атаку, в рукопашной схватке уничтожил четырёх фрицев. Лег за ручной пулемёт и ещё истребил много врагов. Я тоже в этом бою был ранен. Все были представлены списком к награде. Лейтенант-кубинец должен был получить орден Отечественной войны посмертно. Это наш долг — вручить орден его родным. Или я свой отдам».

После гибели 
 Энрике Вилар похоронен недалеко от селения Бранево на севере современной Польши в братской могиле № 11 вместе с солдатами своего стрелкового взвода, погибшими в бою за Фюрстенау 30 января 1945 года.
 Мать, сестры и брат узнали о гибели Энрике Вилара только в 1949 году, через советское консульство в Гаване.
 За мужество и отвагу, проявленные в боях против фашизма в Великой Отечественной войне, Указом Президиума Верховного Совета СССР, от 20 февраля 1985 года, кубинский интернационалист Энрике Вилар награждён орденом Отечественной войны I степени (посмертно).

Память 
 На Кубе Энрике Вилар — национальный герой, его именем названо военное училище, корабль и улица.
 В Дмитрове 26 декабря 2006 года по инициативе Российского Общества Дружбы с Кубой на стене дома, где жил Энрике Вилар, была размещена мемориальная доска с соответствующей надписью.
 Документальный фильм «И мы вместе будем бороться» о жизни и боевом пути Энрике Вилара.

См. также 
 МОПР
 Интердом

Примечания

Ссылки 
 Enrique Vilar Figueredo Dos patrias
 Кубинский парень погиб за Россию
 Мы будем сражаться вместе…
 Ивановскому Интердому 75 лет!
 Связь судеб
 Cuba — Si!
 Энрике Вилар Фигередо, «Электронная Книга Памяти Украины 1941 — 1945».
 «Народная летоаись дружбы с Кубой».

Персоналии по алфавиту
Родившиеся 16 августа
Родившиеся в 1925 году
Умершие 30 января
Умершие в 1945 году
Выпускники Московского высшего военного командного училища
Участники Великой Отечественной войны
Коммунисты России
Википедия:Персоналии, не категоризованные по месту рождения